Вайнона () — малая невключённая территория в Округе Коконино в северной части штата Аризона. Ранее носила название Уолнат (), а железнодорожная станция Вайноны была переименована в Дарлинг () в честь инженера.

История 
Вайнона была частью деревни под названием Уолнат Крик (), а в 1950-х годах стала частью Флагстаффа ().

Через Вайнону протекал ручей Уолнат-Крик, который высох с тех пор, как в 1950-х годах над каньоном Уолнат была построена плотина, чтобы обеспечить Флагстафф водой.

В современной культуре 
Вайнона расположена вдоль шоссе 66 и стала известной благодаря песне «Route 66».

Примечания

Ссылки 
 

Невключённые территории США по штатам